Judaeus (lateinisch für Jude oder jüdisch), auch Judäus, ist ein Beiname von

 Isaac Judaeus, das ist Isaak ben Salomon Israeli
 Themon Judaeus

Siehe auch:
 Philon von Alexandria
 Abraham Judaeus Bohemus
 Jakob ibn Tibbon
 Abraham ibn Esra